Hugo Fagerblom, född 9 januari 1996 i Borås, är en svensk ishockeymålvakt som spelar för sin moderklubb Borås HC i Hockeyettan. Som junior spelade Fagerblom för Frölunda HC. Sitt första A-lagsuppdrag fick han med moderklubben i Hockeytvåan säsongen 2014/15. Därefter har han spelat i Hockeyettan med Grästorps IK, Wings HC Arlanda, Nybro Vikings och Skövde IK (fyra säsonger). 2014 draftades han av Florida Panthers i sjunde omgången som nr 182 totalt. Sedan säsongen 2022/23 är Fagerblom tillbaka i moderklubben som nu spelar i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1996
Idrottare från Borås
Levande personer
Män
Spelare i Borås HC
Spelare i Grästorps IK
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Skövde IK
Spelare i Wings HC
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeymålvakter